Open House (muziekgroep), een Amerikaanse groep die in 1992 door de Ierse violist Kevin Burke werd opgericht
 Open House (1987), een Amerikaanse film uit 1987
 Open House (2004), een Amerikaanse musicalfilm uit 2004
 Open House (album), een muziekalbum uit 1960 van de Amerikaanse jazztoetsenist Jimmy Smith
 Open House (boek), een boek uit 2000 van de Amerikaanse schrijfster Elizabeth Berg
 Open House (Amerikaanse televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uitgezonden in de jaren 1989-1990
 Open House (Britse televisieserie), een Britse televisieserie uitgezonden in 1964
 Open House (talkshow), een Ierse talkshow, uitgezonden van 1999 tot 2004
 Open House (Breaking Bad), een televisieaflevering uit het vierde seizoen van Breaking Bad